Rosetta kan henvise til:
 Rachîd – egyptisk by, som på engelsk er blevet kaldt Rosetta
 Rosetta (rumsonde)
 Rosetta (film) – belgisk film fra 1999

Se også
 Rosettestenen – fundet i Rachîd